Neptunusgletsjer (Antarctica), een gletsjer in Antarctica
 Neptunusgletsjer (Canada), een gletsjer in Canada
 Neptunusgletsjer (Groenland), een gletsjer in Groenland